

Patronyme 

 Ángel Sergio Guerrero Mier (1935-2021), homme politique mexicain.
 Hiram Mier (1989-), footballeur international mexicain.
 Martha Mier (1936-), compositrice et éducatrice musicale américaine.

Autres 
 Le Mier, remorqueur auxiliaire belge, bâtiment de la composante marine de l'armée belge.